Bradu (Argeș megye)
 Fenyőfalva, Szeben megye
 falu Neamț megyében, Gerinces községben
 Bradu-Clocotici, falu Vâlcea megyében, Racovița községben